Statistika Maltese Premier League v sezoně 1930/31.

Přehled 
Hrály čtyři týmy a šampionem se stala Floriana FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1930
Fotbal v Evropě v roce 1931